S-100

 S-100 (белок) — белок, специфичный для нервной ткани.
 Camcopter S-100 — беспилотный вертолёт.
 S-100 (самолёт) — чехословацкое обозначение истребителя Як-17.
 S-100 (шина данных) — архитектура шин данных, используемых в компьютерах с 1970-х годов.